Sumner County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Sumner County (Kansas)
 Sumner County (Tennessee)